Общество с ограниченной ответственностью «Манометр» — московский (нынешнее местонахождение — Саратовская область, Энгельс (город)) завод, выпускающий приборы для контроля и управления теплоэнергетическими процессами.

Приборостроительный  завод «Манометр»  расположен по адресу: 413119, Саратовская область, г. Энгельс-19.

История 
Московский бронзомеднолитейный, чугунолитейный и арматурный заводы и фабрика манометров были основаны в 1886 году подольским мещанином предпринимателем Ф. Ф. Гакенталем. В этом же году завод стал выпускать предохранительные клапаны, манометры и вакуумметры, контрольные аппараты для гидравлических процессов, термометры, гидравлические весы, водомеры для промышленного оборудования. К 1895 году в цехах завода работало около 500 рабочих.

Современное название завод получил в 1922 году. В 1932 году завод выпустил 165,2 тысяч штук манометров — почти в 7,7 раз больше, чем в 1927 г.

В 1930-е годы продукцией завода «Манометр» были также авиационные приборы, регуляторы давления. В годы Великой Отечественной войны часть завода была эвакуирован в Томск. На оставшемся оборудовании в Москве выпускались мины и вооружение.

В настоящее время продукция завода выпускается в 15 комплексно-механизированных цехах, 25 поточно-конвейерных линиях.

В 1980-х годах на заводе провели модернизацию производства, в ходе которой запустили 9 механизированных поточных и автоматических линий. Завод пополнил ассортимент выпускаемой продукции преобразователем давления «Сапфир-22», манометрами «МКШ».

Приборы, выпускаемые на заводе используются в разных отраслях промышленности, экспортируются в Иран, Ирак, Китай, Монголию, Вьетнам, Индию, Египет.

В 1990-е годы завод акционировался, часть цехов была закрыта. Теперь это Закрытое акционерное общество «Манометр».

В настоящее время на заводе проводится очередная модернизация и реструктуризация — заменяется производственное оборудование, старые участки производства постепенно демонтируются. Часть производственных площадей сдаётся в аренду.

На заводе «Манометр» с 1976 года работает музей революционной, боевой и трудовой славы. Есть своя газета «Манометр», носившая в 1930-е годы название «Сирена».

На сегодняшний день ООО «Манометр» входит в Группу компаний «Сигнал» и расположен в Саратовской области, г. Энгельс.

Продукция 
Завод выпускал большое количество различной продукции. Например, самопишущие и регулирующие вторичные приборы, датчики для измерений давления, влажности, блоки преобразования сигналов, устройства искрозащиты, питания, преобразователи давления Сапфир - 22МТ, 22МП; металлические диафрагмы, фланцы, малогабаритные датчики давления, манометры, вакууметры,  разделители мембранные, цифровые комплексы для измерения давления ИПДЦ, прессы и другие.

В настоящее время часть продукции выпускает ЭПО Сигнал — преобразователи давления Сапфир-22М/МТ, малогабаритные датчики давления МТ101 и другие.

Руководство 
Руководитель предприятия – Лазарев Андрей Николаевич.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1966).

См. также 
 Сигнал (Энгельсское приборостроительное объединение)

Ссылки 

 «Манометр» московский приборостроительный завод
 http://mos80.ru/m/mavzoley_marshak/manometr.html
 http://www.manometr.com/ml/r161.html
 http://www.prokip.ru/proizv/manometr/index.php

Предприятия Москвы
Предприятия города Энгельса